RAC steht für:
 Diamond Automobile Company (Indiana), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen RAC
 John H. Batten Airport (IATA-Code), Flughafen von Racine (Wisconsin)
 RAC (Musiker), Musikprojekt des portugiesischen DJs André Allen Anjos
 RAC-Rally, heute als Rallye Großbritannien
 Radio Amateurs of Canada, den kanadischen Amateurfunkverband
 Railway Association of Canada
 Real Application Cluster, Teil eines Datenbankmanagementsystems; siehe Oracle Real Application Cluster
 Reallexikon für Antike und Christentum
 Réflexe auriculocardiaque (Aurikulomedizin – siehe Akupunktur)
 Remote Access Commands, Grundfunktionsumfang eines BITBUS-Slaves
 RheinAhrCampus, ein Campus der Hochschule Koblenz am Standort Remagen
 Risk Assessment Committee, Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
 RAC-Brigade, eine Brigade der französischen Résistance
 Rock Against Communism, eine musikalische Kampagne von Bands aus dem Bereich des britischen Rechtsrocks
 Rotaract Club, eine Jugendorganisation von Rotary International
 Royal African Company, eine ehemalige Handelskompanie für den britischen Handel in Westafrika und Westindien
 Royal Agricultural College, siehe Royal Agricultural University
 Royal Armoured Corps, die Panzer- und Aufklärungstruppen des britischen Heers
 Royal Automobile Club, ein britischer Automobilclub
 Ryūkyū Air Commuter, japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Ra C steht für:
 Radium C, historischer Name für Bismut mit dem Atomgewicht 214

rac steht für:
 Rasawa (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Indonesien

rac- steht für:
 einen Deskriptor in der chemischen Nomenklatur

RAC